Miejscowości w USA:
 Violet – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii St. Bernard

Gminy w USA:
 Violet (ang. Violet Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fairfield

Muzyka:
 Violet – album grupy Closterkeller
 Violet – album zespołu The Birthday Massacre
 Violet – singel zespołu Hole